2. division i ishockey 1980-81 var turneringen på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 1980-81, og den havde deltagelse af syv hold, der først spillede et grundspil i form af en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 24 kampe til hvert hold, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet, hvor holdene spillede om én oprykningsplads til 1. division i 1981-82.

Turneringen blev vundet af HIK, som dermed rykkede op i 1. division igen efter fire sæsoner i 2. division.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De syv deltagende hold spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet, og holdenes blev parret i to semifinaleopgør ud fra deres placering i grundspillet, således at vinderen mødte nr. 4 i den ene semifinale, mens grundspillets nr. 2 og 3 tørnede sammen i det andet opgør. De to vindere af semifinalerne gik videre til finalen, hvor holdene spillede om én oprykningsplads til 1. division.

Alle opgørene blev spillet bedst af tre kampe, og det lavest rangerede hold havde hjemmebane i den første kamp, mens det højst rangerede hold havde hjemmebane i seriens anden kamp. En evt. tredje kamp blev afviklet på neutral bane. Uafgjorte kampe blev afgjort i sudden death.

Semifinaler

Finale 

Den tredje og afgørende kamp i finaleserien blev spillet på neutral bane i Østerbro Skøjtehal i København.

Se også 
 1. division i ishockey 1980-81

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 2. marts, 9. marts, 20. marts 23. marts 1981

Noter 

1980-81
Ishockey i 1980
Ishockey i 1981